Nygård – wieś w zachodniej Norwegii
 Nygård – miejscowość (tätort) w Szwecji
 Egil Nygård – norweski biathlonista
 Mathias Nygård – fiński muzyk folk/viking metalowy